Nosolorol fue una revista electrónica versada en juegos de rol. Sus fundadores, Manuel José Sueiro Abad y Ángel Paredes Colmenar, la publicaron mensualmente en línea desde el número 1 (junio de 2003) hasta el número 62 (julio de 2008). La pronta popularidad de la revista permitió que Sueiro y Paredes fundaran Nosolorol Ediciones en 2005 y que se dedicaran desde entonces a la publicación de toda clase de juegos.

Véase también 
 Nosolorol Ediciones

Referencias 

Revistas de juegos de rol
Revistas en línea
Revistas desaparecidas